Le patronyme néerlandais , , , ,  désigne quelqu'un de grand, comme en français le patronyme Legrand.

Le patronyme peut être précédé par l'article de- : , , de Grootte, de Grood, de Groodt, Degrot, ,  ou encore Degrotte.

Le patronyme peut être suivi du suffixe génitif -en : Groten, Grothen ou double suffixe -ens : Grootens.

Finalement, il peut combiner le suffixe des et le G- en un son Sch- : Schrooten, Schroeten.

Patronyme 

 Boudewijn de Groot (1944-), chanteur néerlandais ; 
 Caya de Groot (1967-), actrice néerlandaise ;
 Frensch de Groot (1991-), acteur néerlandais ;
 Jacques de Groote (né en 1932), financier et banquier belge ;
 Jim de Groot, (1972-), acteur néerlandais ;
 Julie de Groote (1964-), femme politique belge bruxelloise ;
 Michel De Groote (1955-), footballeur international belge ;
 Patrick De Groote (1958-), homme politique belge flamand ;
 Paul De Groote (1905-1997), homme politique belge ;
 Robyn de Groot (1982-), cycliste sud-africaine ;
 Steven De Groote (1953-1989), pianiste sud-africain ;

 Bob de Groot (1941-), scénariste belge de bandes dessinées ;
 Cor de Groot (1914-1993), pianiste et compositeur néerlandais ;
 Cornelis Hofstede de Groot (1863–1930), historien de l’art et collectionneur néerlandais ;
 Ethan de Groot (1998-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Guillaume De Groot (1839-1922), sculpteur belge de la fin du  et du début du  ;
 Hugo de Groot (1583-1645), francisé en Hugo Grotius, juriste néerlandais ;
 Lucas de Groot (1963-), créateur de caractères néerlandais ;
 Morris DeGroot (1931–1989), statisticien américain ;
 Truus de Groot, artiste et musicienne néerlandaise établie aux États-Unis et faisant de la musique expérimentale ;
 Wouter de Groot (1985-), coureur cycliste néerlandais.

 Gérard Groote (1340-1384), (Geert Grote), clerc néerlandais ;
 Matthias Groote (1973-), député européen de nationalité allemande.

 Henk Groot (1938-2022), footballeur néerlandais.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand